Batuan ist der Name zweier Orte auf den Philippinen:

Batuan (Bohol)
Batuan (Masbate)